Letailleur est un patronyme porté notamment par :

 Édouard Letailleur (1897-1976), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Lucien Letailleur (1886-1957), footballeur français.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand